Jiří Doležal ist der Name folgender Personen:

* Jiří Doležal senior (* 1963), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jiří Doležal junior (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler